Ка́уч, Ко́уч:

 Коуч (coach) — специалист по коучингу.

Фамилия 
 Кауч, Дариус (1822—1897) — американский военный, бизнесмен и натуралист.
 Кауч, Джон Натаниел (1896—1986) — американский миколог.
 Коуч, Мэттью (род. 1974) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Кауч, Пол (1964—2016) — австралийский игрок в австралийский футбол.
 Коуч, Ребекка (1788—1863) — американская художница.
 Кауч, Эмиль Фридрих (1842—1910) — протестантский богослов.

См. также 
 Коучмэн